Andrelândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Andrelândia (ort), Minas Gerais, 
 Andrelândia (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar